Templet kan syfta på

 Templet (fjäll) – ett fjäll i Jämtland
 Templet i Idfu – ett forntida Egyptiskt tempel beläget på Nilens västsida i staden Idfu
 Templet i Jerusalem – tt tempel i Jerusalem som enligt Gamla Testamentet ursprungligen uppfördes av Salomo omkring 957 f.Kr.
 Templet, Stockholm – Frälsningsarméns högkvarter på Östermalm
 Templet i Stockholm – ett tempel tillhörande Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga